Epperson est un patronyme porté notamment par :
 A. Ralph Epperson, auteur américain de théories du complot et antimaçonniques ;
 Scott Epperson, véritable nom de l'auteur de bande dessinée et du catcheur américain Scott Lost ;
 Tom Epperson (1951-), auteur et scénariste américain.